Die Mestaruussarja 1948 war die 18. Spielzeit der finnische Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie war gleichzeitig die erste Saison der Mestaruussarja, in der Vereine beider großen Sportverbände zusammen in einer Liga die Meisterschaft ausspielten. Hierfür hatten sich jeweils die besten acht Mannschaften der Vorsaison des nationalen Sportverbandes und des Arbeitersportverbandes TUL qualifiziert.

Gespielt wurde vom 18. Juli bis 7. November 1948 in einer einfachen Runde, womit jede Mannschaft 15 Spiele zu bestreiten hatte. Da 1949 die Mestaruussarja auf zwölf Mannschaften verkleinert wurde, gab es sechs Absteiger und zwei Aufsteiger. Die Meisterschaft sicherte sich der Vaasan PS, der in einem wegen Punktgleichheit ausgetragenen Entscheidungsspiels Turku PS mit 3:0 besiegte. Die TUL-Vereine hatten mit der Meisterschaft wenig zu tun: Turun Weikot wurde als bester TUL-Verein Siebter. Von den sechs Absteigern waren fünf Vereine der TUL angehörig.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Meisterfinale 
Wegen Punktgleichheit nach 15 Spieltagen bestritten der Tabellenerste Vaasan PS und der Tabellenzweite TPS Turku ein Entscheidungsspiel um die finnische Fußballmeisterschaft 1948:

|}
Somit wurde der Vaasan PS finnischer Fußballmeister 1948.

Torschützenkönig 
Stig-Göran Myntti vom Vaasa IFK wurde mit 15 Toren Torschützenkönig der Mestaruussarja 1948.

Weblinks 
 Finland - List of League First Level Tables RSSSF

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1948
1948